Тукен Бигалиевич Омаров (12 марта 1935 — 21 июля 2013) — советский и казахский астроном.

Биография 
Происходит из рода уак. Родился в селе Новопокровка Семипалатинской области, в 1959 окончил МГУ. С 1959 работал в Астрофизическом институте АН КазССР (в 1974—1984 — директор). Академик Национальной академии наук Казахстана (2003). Был учредительным членом Европейского астрономического союза (1992), членом Комиссии № 7 МАС (1996), членом Комитета по государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при Кабинете Министров РК.

Основные труды в области динамики галактик и их систем, релятивистским моделям сверхскоплений, динамике двойных звезд с корпускулярным излучением и нестационарным задачам небесной механики. Получил обобщение уравнения Лагранжа-Якоби для диссипирующей звездной системы, исследовал динамические особенности скоплений галактик в мире с ослабляющейся гравитацией, указал способ построения функций распределения для гравитирующей системы с несохраняющейся полной энергией. Рассмотрел динамику групп галактик с учётом космологического фона излучения. Получил решение классической задачи двух тел внутри гравитирующей материи мира Эйнштейна — де Ситтера, построил метрику, описывающую в рамках общего решения Толмена поле центральной массы на фоне расширяющейся Вселенной Фридмана. Исследовал динамическую эволюцию двойных звёзд с изотропным корпускулярным излучением в той обобщённой постановке задачи, когда учитывается гравитационное воздействие членов системы на движение самих корпускул.

Награждён медалью Польской АН (1979).

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы СССР
Астрономы Казахстана
Астрономы XX века